Christian Poulsen
Simon Poulsen
Jakob Poulsen
Vagn Poulsen
Desambiguações de sobrenomes